Marta García Aller (Madrid, 1980), professora, periodista i escriptora espanyola
 Marta Garcia Farrés (Calldetenes, Osona, 1992), esquiadora i corredora de muntanya catalana
 Marta García-Matos (Madrid, 1973), física espanyola